Lipowzy (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Lipowzy (Primorje), Siedlung städtischen Typs in der Region Primorje
 Lipowzy (Jaroslawl), Dorf  in der Oblast Jaroslawl
 Lipowzy (Mari El), Dorf in der Republik Mari El